Аранджеловац:

 Аранджеловац — населённый пункт городского типа в Сербии, в Шумадийском округе.
 Аранджеловац — община в Сербии, входит в Шумадийский округ.